Михаил Васильевич Ключанович (20 ноября 1901, Старобин — январь 1938, Казахстан) — белорусский антибольшевик, начинающий поэт (под именем Михаил).

Сын Василя и Вольги. Православный. Участник Слуцкого восстания 1920 (рядовой). Окончил Слуцкую белорусскую гимназию, Проходил военную подготовку в коренной Польше (Лодзь, Быдгощ). Жил в селе Пузичи близ Лунинца. Вероятно, состоял в рядах «Зелёного дуба» — в 1922 году он выслан из пограничной полосы, заподозренный в «антиправительственной деятельности».

Поселился в Пинске, открыл публичную русскую библиотеку и книжный магазин. Поддерживал связь с белорусскими национальными организациями, основал местные отделы (Грамада, Кооперативный банк, Змаганьне). Попадает под влияние российского монархизма, в 1930 году агитировал за список «русских людей» на выборах в городскую раду. Пытался создать христианский монархический кружок (сентябрь 1930), участвовал в издании газет «Под небом Полесья» (1931—1932), «Пинский голос». В 1930-е годы он продолжал получать белорусские газеты, пожертвовал 18 монет Музею Ивана Луцкевича, участвовал в дискуссии об алфавите на страницах журнала «Шлях Моладзі». Был знаком с Язэпом Дроздовичем.

4 марта 1933 года пинское староство выслало его из польского государства, а 6 марта он перешел советско-польскую границу. Осенью 1933 года он был заключен в Минскую городскую тюрьму, а затем сослан в Казахстан.

В 1937 году жил в селе Сарыагач Туркестанской области Казахстана, работал бухгалтером. 15 сентября 1937 арестован НКВД, 8 января 1938 приговорен к смертной казни за «шпионаж».

Реабилитирован в 1989 году.

В Вильне опубликован его сборник стихов «Хрыстовы Золак» (1927). Большая часть на белорусском языке, заметны слуцкие диалектизмы (гаспода 'подворье'). Белорусские влияния в его русской речи: так само вм. так же, смеюсь с.., чистҍе вм. чище. Русская часть набрана дореформенным правописанием без Ъ.

Сочинения 
 Хрыстовы золак. Вільня, друкарня імя Фр. Скарыны. 1923 [ 1927 ] online 
 Два Дерева. 1924
 Древо Жизни. 1925

Литература 
 Ёрш С. Пра слуцкага паўстанца Міхася Ключановіча // Беларускі Рэзыстанс № 1(16)/2015
 Ильин, А. «Шалаш поэтов» / А. Ильин // Гістарычная брама. — 2004. — No 1. — С. 59-62 
 Ёрш С. Міхась Ключановіч — слуцкі паўстанец, філосаф і паэт // Czasopis (Беласток), 2015, № 1, студзень, б. 34-37.
  
 Ключенович Михаил Васильевич (1901) 

Участники Слуцкого восстания
Белорусские поэты
Поэты XX века
Русские поэты Серебряного века
Репрессированные
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1938 году
Реабилитированные
Монархисты
Персоналии:Пинск
Христианские писатели